Отрада Башкирская — топонимы в России:

 Отрада Башкирская — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.
 Отрада Башкирская — посёлок станции в Куюргазинском районе Башкортостана, в 2006 году включен в состав д. Новая Отрада.